Granite Island (« Île du granite » en anglais) est le nom de plusieurs îles :

Australie 
 Granite Island, une petite île située près de Victor Harbor (Australie-Méridionale) ;
 , une petite île de la baie  (Victoria) ;

États-Unis 
 Granite Island, une petite île du lac Supérieur (Michigan).